Pujols ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Pujols (Gironde) im Département Gironde
 Pujols (Lot-et-Garonne) im Département Lot-et-Garonne
 Les Pujols im Département Ariège
 Pujols-sur-Ciron im Département Gironde

Pujols ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Pujols (* 1980), dominikanischer Baseballspieler
 Francesc Pujols (1882–1962), katalanischer Schriftsteller und Philosoph
 Tomás Pujols Sanabia († 2001), dominikanischer Journalist und Rundfunksprecher
 Yolanda Pujols († 2015), kubanische Schauspielerin

Siehe auch: Pujol